Pools basketbalteam (mannen)
 Pools basketbalteam (vrouwen)